Дарасе́лія () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Віталій Дараселія (молодший) (* 1978) — грузинський футболіст. Син Віталія Дараселії.
 Віталій Дараселія (* 1955) — грузинський радянський футболіст.

Грузинські прізвища